Oeste steht für:

 Oeste, eine portugiesische Subregion
 Oeste (Gerbstedt), Ortsteil der Ortschaft Freist in der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz
 Oeste FC, ein brasilianischer Fußballverein

Oeste ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Oeste (1832–1898), deutscher Politiker
 Marianne Oeste de Bopp (1905–1985), deutsche Germanistin